Babitchev (, masculin) et Babitcheva (féminin) est un nom de famille d'origine russe. Il peut faire référence à :

 (1986- ), joueur biélorusse de handball,
  (1975- ), joueur russe de football,
Vladislav Babitchev (1981- ), joueur russe de volleyball.